Аристов, Дмитрий:

 Аристов, Дмитрий Васильевич (род. 1972) — российский юрист, директор Федеральной службы судебных приставов.
 Аристов, Дмитрий Иванович (1879 — 1957) — русский дирижёр, композитор, регент церковного хора в Русском Зарубежье.